thymus, csecsemőmirigy, timusz
 Thymus, a kakukkfű növénynemzetség tudományos neve